Andy Duncan (gitarist) van OK Go
Andy Duncan (drummer) bij talloze bands